La Liga 2 de Moldavia es la tercera división del sistema de ligas del fútbol de Moldavia. El campeonato está compuesto por 26 equipos divididos en dos grupos: Nord y Sud. El grupo del norte cuenta con catorce equipos, mientras que el grupo sur cuentan con doce equipos. Los primeros clasificados de cada serie ascienden a la Liga 1.

Equipos 2021/22

Norte
FC Codru Călărași II 
CS Cruiz-Plus Camenca 
FC Edineţ 
FC Fălești 
FC Grănicerul 
FC Inter Soroca 
ARF Ocniţa
FC Olimpia
FC Pepeni 
CF Rîșcani
FC Sîngerei 
FC Teleneşti 
EFA Visoca 
FC Visoca

Sur
CS Atletic 
FC Cimişlia
FC Congaz 
CSF Cricova
CS Dinamo Plus
Găgăuzia-Oguzsport
FC Maiak Chirsova
CSCT Saxan
FC Slobozia Mare
FC Socol Copceac
FC Stăuceni
FC Văsieni

Palmarés

Títulos por club

Enlaces externos 
Sitio web oficial (Norte) 
Sitio web oficial (Centro) 
Sitio web oficial (Sur)  
"B" Division - Divizia Naţională

Moldavia
Campeonatos de fútbol entre clubes de Moldavia